Верхняя Терешка () — татарское село в Старокулаткинском районе Ульяновской области. Входит в состав Терешанского сельского поселения. Ранее образовывало отдельный Верхнетерешанский сельсовет.

География 
Расположено в 23 км к северо-западу от райцентра Старая Кулатка, в верховье реки Терешка, высота над уровнем моря 240 м.

История 
Начало истории с. Верхняя Терешка относится к концу XVII — началу XVIII веков, когда царь Пётр I начал политику укрепления смежных границ Руси, заселяя земли служилыми татарами, служившими в конных войсках царя (мурзы). Первые 92 семьи мурзы и образовали деревню Верхняя Терешка. Первыми заселенцами были семьи Уразметова Абдуллы и Альмамятова Атауллы. Затем к ним присоединились переселенцы чуваши и мордовцы.

В 1862 году деревня Верхняя Теришка (Иски-Теришка) входила во 2-й стан Хвалынский уезд Саратовская губерния, имелось: 3 магометанских мечетей, училище. мельница.

К 1911 году в с. Верхняя Терешка было 3 мечети, 3 татарские школы, 540 хозяйств, проживало 2630 человек.

В 1921 году произошёл страшный пожар села, когда из 532 домов сгорело 520.

Население 
На 1862 год в 182 дворах жило 601 мужчина и 620 женщин.

В 1911 году в с. Верхняя Терешка проживало 2630 человек.

Инфраструктура 
В селе действуют: средняя школа, детский сад, почтовое отделение, Дом культуры, мусульманская община. Связано автобусным сообщением.

Достопримечательности 
 Исток реки Терешки.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Старокулаткинского района